Аламанс () — англоязычное имя собственное, которое нередко встречается в виде топонимов:

 Аламанс — деревня в одноименном округе штата Северная Каролина, США 
 Аламанс — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США